Пётр Ковалёв:
 Ковалёв, Пётр Илларионович (1915—1999) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ковалёв, Пётр Куприянович (1931—2016) — слесарь-инструментальщик завода Гомсельмаш, Герой Социалистического Труда (1981).
 Ковалёв, Пётр Семёнович (1922—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Пётр Фёдорович (1913—1990) — советский учёный, горный инженер-электромеханик, основоположник теории и конструктивных решений по взрывозащите электрооборудования.